Метерен — фамилия и топоним в Западной Европе

 Метерен, Метерен, Эмануэл ван (9 июля 1535, Антверпен — 18 апреля 1612, Лондон) — фламандский историк.
 Метерен — деревня в общине Гелдермалсен в Нидерландах в провинции Гелдерланд.
  — главных тренер в 1978—1979 гг. ФК «Вольфсбург».